Эрик дель Кастильо (полное имя — Хосе Эдуардо Эрик дель Кастильо-Негрете Гальван (); род. 22 июля 1944, Селая, Гуанахуато, Мексика) — известный мексиканский , звезда Золотого века мексиканского кинематографа, внесший значительный вклад в развитие мексиканского кинематографа — 225 работ в кино и телесериалах в качестве актёра, режиссёра и сценариста. Отец актрисы Кейт дель Кастильо.

Биография 
Эрик дель Кастильо родился в семье пожарника Эдуардо дель Кастильо-Негрете Гальвана (1907—1948) и сельской учительницы Авроры Гальван - Веленсуэлы (1901—1992). Его отец происходил из знатной испанской семьи Толедо. Родители развелись когда Эрик дель Кастильо был ещё маленьким и в 1945 году мать вышла замуж второй раз. Отец Эрика дель Кастильо погиб во время пожара магазина бытовой техники. После смерти отца правительство выдало стипендию детям погибших пожарников для учёбы в любой школы Мексики. В 1954 году Эрик дель Кастильо поступил в университет театра, кино () под руководством Андреса Солера. На протижении многих лет Эрик дель Кастильо олицетворяет энергичных и грубых персонажей.

Фильмография

Избранные телесериалы 
 1974 — «Мир игрушки»
 1985—2007 — «Женщины, случаи из реальной жизни»
 1995 —
 «Алондра» — Бальдомеро.
 «Мария из предместья» — судья.
 «Узы любви» — Священник.
 2006 — «Скрытая правда, или Наш секрет» — Грегорио Пинеда.
 2010 — «Я твоя хозяйка» — Федерико Монтесинос.
 2011- — «Как говорится» — Руфино Саенс.
 2016 — «Трижды Ана» — Эваристо.

Избранные фильмы 
 1961 — «Проклятие Нострадамуса»
 1962 — «Ангел-истребитель»

Избранные документальные фильмы 
 1993 — «Память мексиканского кино»

Семья 
Первая жена Роксанне Беллини.

23 мая 1969 женится на Кейт Триллио Грехман.

Дети:
 от первого брака — Сын Эстебан (19 ноября 1965) юрист;
 от второго брака — Дочь Вероника (2 января 1970);
 от второго брака — Дочь Кейт (23 октября 1972) актриса;

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии ANDA
Лауреаты премии Bravo
Лауреаты премии Diosa de plata
Лауреаты премии El Heraldo
Лауреаты премии Estrella de plata
Актёры и актрисы — лауреаты премии TVyNovelas (Мексика)
Писатели и сценаристы — лауреаты премии TVyNovelas (Мексика)